

Toponyme 

 Café de Paris, café parisien sis au 10 boulevard des Italiens, puis au 41, avenue de l’Opéra ;
 , café italien à Rome ;
 Café de Paris, brasserie suisse à Genève ;
 Café de Paris, discothèque anglaise à Londres ;
 Café de Paris, café-restaurant monégasque à Monte-Carlo ;
 Café de Paris, café français à Souillac.

Titres 

Café de Paris (1938), film français d’Yves Mirande et Georges Lacombe ;
Café de Paris (1943), film d’Edgar Neville ;
 Café de Paris (1975), album du groupe français Les Variations.

Autres 
 Sauce Café de Paris, sauce inventée au café de Paris genevois.